De term schil wordt gebruikt om te verwijzen naar de buitenste laag van een deel van een plant. Afhankelijk van het betreffende deel (vrucht, stengel, knol, etc) gaat het om een anatomisch anders aan te duiden fenomeen. Eventueel is het ook het gedeelte van een plant dat door het zogenaamde schillen verwijderd wordt: het schillen van een (aard)appel.

 Schil (boom) van een boom: alle weefsels tezamen buiten het cambium
 Elektronenschil, denkbeeldige banen om een atoomkern, waarin zich de elektronen bevinden
 Grafische gebruikersomgeving of GUI, een manier van interactie met een computer waarbij grafische beelden, widgets en tekst gebruikt worden